Тобо́льский переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тобольский переулок — переулок в Астрахани.
 Тобольский переулок — переулок в Москве.
 Тобольский переулок — переулок в Ростове-на-Дону.
 Тобольский переулок — переулок в Улан-Удэ.
 Тобольский переулок — переулок в Хабаровске.

См. также 
 Тобольская улица